Na terapiji – chorwacka wersja izraelskiego serialu BeTipul
 Na terapiji – serbska wersja izraelskiego serialu BeTipul
 Na terapiji – słoweńska wersja izraelskiego serialu BeTipul